

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Kępa Radwankowska – część wsi Radwanków Szlachecki w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Sobienie-Jeziory
 Kępa Radwankowska – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Góra Kalwaria